Alessandro Farina (né en 1976), joueur de volley-ball italien ;
 Antonio Farina ( 1675), compositeur italien ;
 Carlo Farina (vers 1600-1639), violoniste et compositeur italien du  ;
 Corrado Farina (1939-2016), réalisateur et scénariste italien ;
 Dennis Farina (1944-2013), acteur et producteur américain ;
 Felice Farina né en 1954), est un réalisateur italien
 Frank Farina (né en 1964), joueur et entraîneur de football australien ;
 Gian-Battista Pinin Farina (1893-1966), entrepreneur et pilote automobile italien, fondateur de la Pininfarina SpA ;
 Gianluca Farina (né en 1962), rameur d'aviron italien ;
 Giorgia Farina (née en 1985), réalisatrice et scénariste italienne ;
 Giovanni Antonio Farina (1803-1888), évêque italien, bienheureux catholique ;
 Giuseppe Farina (1906-1966), pilote automobile italien ;
 Jean Marie Farina (1685-1766), créateur italien de l'eau de Cologne ;
 Johann Maria Farina (né en 1958), fabricant italien d´eau de Cologne ;
 Mark Farina (né en 1969), disc jockey et musicien américain ;
Marie-Paule Farina (née en 1944), essayiste et philosophe française ;
 Mario Farina (né en 1937), footballeur italien ;
 Matteo Farina (1990-2009), jeune laïc italien, « serviteur de Dieu » ;
 Mimi Fariña (1945-2001), chanteuse, compositrice de chansons et une militante américaine ;
 Nicolas Farina (né en 1986), footballeur français ;
 Paolo Farina (né en 1939), footballeur italien ;
 Pietro Farina (1942-2013), prélat catholique italien ;
 Raffaele Farina (né en 1933), cardinal italien ;
 Raymond Farina (né en 1940), poète français ;
 Renato Farina (né en 1954), homme politique, écrivain et journaliste italien ;
 Richard Fariña (1937-1966), auteur et chanteur de folk américain ;
 Santo & Johnny Farina (1959-1976), duo de guitaristes américains ;
 Sergio Pininfarina (1926-2012), designer, homme politique et homme d'affaires italien ;
 Silvia Farina (née en 1972), joueuse de tennis italienne ;
 Stefano Farina (1962-2017), arbitre italien.

Familles 
 Farina, une famille italienne originaire d'Ancône.

Autres 
 , une chanteuse colombienne née en 1986 ;
 Farina, un village des comtés de Fayette et de Marion dans l'Illinois, aux États-Unis ;
 Fariña, une série télévisée espagnole.

Voir aussi